Хьюстон, также Ха́устон () — округ штата Джорджия, США. Население округа на 2000 год составляло 110765 человек. Административный центр округа — город Перри.

История 
Округ Хьюстон основан в 1821 году.

География 
Округ занимает площадь 976,4 км².

Демография 
Согласно Бюро переписи населения США, в округе Хьюстон в 2000 году проживало 110765 человек. Плотность населения составляла 113.4 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа Джорджии